Westerpark steht für
Westerpark (Amsterdam)
Westerpark (Hamburg)